Surrugue ist der Familienname folgender Personen:

 Roland Surrugue (1938–1997), französischer Radrennfahrer
 Stéphanie Surrugue (* 1977), dänisch-französische Journalistin und Autorin